Гран-прі США 2007 року — сьомий етап чемпіонату світу 2007 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 15 по 17 червня на автодромі Індіанаполіс (Індіанаполіс, США).

Класифікація

Кваліфікація

Перегони 

Найшвидше коло: Кімі Ряйкконен — 1:13.117

Кола лідирування: Льюїс Хемілтон — 66 (1–20, 27–50, 52-73); Хейкі Ковалайнен — 5 (22-26); Фернандо Алонсо — 1 (21); Феліпе Масса — 1 (51).

Примітки і посилання

Джерела Інтернет 

 http://www.formula1.com/
 Статистчні дані з сайту f1news.ru
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/
 http://www.of1.ru/
 https://web.archive.org/web/20070620180128/http://www.usgpindy.com/

Гран-прі США
2007 в американському спорті
Події 17 червня
Червень 2007